Села:
 Гарбузин — Черкаська область, Черкаський район
 Гарбузин — Чернігівська область, Козелецький район